Henchoz ist der Familienname folgender Personen:

 Noah Henchoz (* 2002), Schweizer Fußballspieler
 Stéphane Henchoz (* 1974), Schweizer Fußballspieler